Пять кораблей Королевского флота носили название HMS Norfolk, в честь герцогов Норфолк или графства Норфолк:

 HMS Norfolk — 80-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1693 году; был перестроен в 1728 году; переименован в HMS Princess Amelia в 1755 году; с 1777 года был переведен на рейдовую службу; передан таможенной службе в 1788 году.
 HMS Norfolk — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1757 году; разобран в 1774 году.
 HMS Norfolk — тяжёлый крейсер типа County; спущен на воду в 1928 году; продан на слом в 1950.
 HMS Norfolk — эскадренный миноносец типа Каунти; спущен на воду в 1967 году; продан Чили в 1982 году, где был переименован в Capitán Prat; был выведен из эксплуатации в 2006 году и продан на металлолом.
 HMS Norfolk — фрегат типа 23; спущен на воду в 1987 году; продан Чили в 2005 году, был переименован в Almirante Cochrane.

См. также 

Еще три судна носили название Norfolk:

 Norfolk — шлюп; спущен на воду в 1798 году; на нём британский исследователь Мэтью Флиндерс впервые обогнул Тасманию через открытый им Бассов пролив.
 Norfolk — бриг; спущен на воду в 1797 году; потерпел крушение на Таити в 1802 году.
 Norfolk — 8-пушечный наемный куттер; служил в составе Королевского флота с 1807 по 1812 год.